Superb, französisch: superbe, lateinisch: superbus, für ausgezeichnet oder vorzüglich bezeichnet:

 den Škoda Superb, eine Automobilbaureihe von Škoda Auto; 
 ein Atom-U-Boot der Swiftsure-Klasse (1971) der Royal Navy
 HMS Superb, der Name mehrerer Schiffe der Royal Navy
 Superb (Schiff, 1760), ein Linienschiff der Bellona-Klasse
 Superb (Schiff, 1820), ein britannisches Dampfschiff

Siehe auch:
 Superbe